D-Type steht für:
 Jaguar D-Type, Sportwagen der Marke Jaguar
 MG D-Type, Sportwagen der Marke MG

Siehe auch:
 Typ D (Begriffsklärung)
 D-Klasse (Begriffsklärung)
 D-Reihe (Begriffsklärung)
 D-Serie (Begriffsklärung)